Кинотеатр «Дружба»:
 «Дружба» — бывший кинотеатр в Ижевске.
 «Дружба» — кинотеатр в Махачкале.
 «Дружба» — кинотеатр в Киеве.
 «Дружба» — кинотеатр в Кирове.
 «Дружба» — кинотеатр в Сумах.
 «Дружба» — кинотеатр в Минске.